Васи́лий Покро́вский:
 Покровский, Василий Андреевич (1879—1941) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Покровский, Василий Иванович (1839—1915) — земский статистик, экономист, редактор, педагог, член-корреспондент Петербургской академии наук (1902).
 Покровский, Василий Тимофеевич (1839—1877) — доктор медицины, ординарный профессор Киевского университета.
 Покровский, Василий Корнильевич (1837—?) — предприниматель, представитель технической интеллигенции Челябинска, городской голова Челябинска в период с 1880 по 1884 годы.